Салаш — село в окрузі Угерске Градіште Злінського краю Чехії.
 Нови Салаш — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.
 Салаш — село в Видинській області Болгарії.